A puffer szó (a német Puffer, ütköző/lökhárító szóból) több dologra utalhat:

 pufferállam ~ ütközőállam: két nagyobb, ellenséges ország közé ékelődött (mesterségesen létrehozott) ország
 pufferzóna: a természetvédelemben a leginkább védett magzónát körülvevő terület, ahol csak korlátozott, természetvédelmi szempontú mezőgazdasági földhasználat engedélyezett

fizikában/kémiában:
 pufferoldat: állandó pH-t biztosító oldat
 lízispuffer: a biokémiában használatos, sejthártyát pusztítja el
 puffer tartály (tároló)

informatikában/távközlésben:
 adatpuffer, adatok átmeneti tárolására
 frame buffer, a számítógépes grafika területén használt speciális adatpuffer
 stencil buffer, a számítógépes grafika területén használt speciális adatpuffer
 puffer (telekommunikáció): különböző adatátviteli sebességű eszközök közötti átmeneti tároló